Суперкубок Узбекистана по футболу 2015 года прошел 8 марта в Ташкенте, в стадионе «Бунёдкор». Это третий розыгрыш трофея в истории узбекского футбола. В матче встретились Чемпион Узбекистана 2014 — «Пахтакор» и обладатель Кубка Узбекистана 2014 — «Локомотив Ташкент». Итог матча 4:0 в пользу «Локомотива».

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

Суперкубок Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 2015 году
Март 2015 года
События 8 марта
Спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 2015 году
Матчи ФК «Пахтакор»
ФК «Локомотив» Ташкент